Disgorge — название ряда метал-групп из разных стран.
 Disgorge (группа, США) — дэт-метал группа из США.
 Disgorge (группа, Мексика) — дэтграйнд группа из Мексики.